Argaña ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Andrés Argaña (1897–1957), paraguayischer Politiker und Diplomat
 Luis Maria Argaña (1932–1999), paraguayischer Politiker (Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado)